Микро происходит от  [микрос] – , и может означать:
 Микро…, микр… — начальная часть сложных слов, указывающая (в противопоставление макро) на малость размеров чего-либо (например микроклимат, микроорганизм, микробиология, микроминиатюра, микропроцессор, микрорайон, микрофинансирование, микроскоп, микронезия, микромир и т. п.)
 Микро- — приставка для образования дольных единиц в Международной системе единиц (СИ), равная одной миллионной части исходной единицы измерения
 «Микро» — название электронных ламп, производившихся в СССР в 1920-х — 1930-х гг.
 «Микро» — миниатюрный транзисторный радиоприёмник (СССР, 1965 г.)

См. также 
 Micro